Bupleurum parnassicum är en flockblommig växtart som beskrevs av Eugen von Halácsy. Bupleurum parnassicum ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
parnassicum